Bernhard von Büren oder Bernhard Bueren ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Büren (Domherr) († 1580), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster und Paderborn
 Bernhard von Büren (Domvikar) (1564–1638), deutscher Geistlicher, Domvikar in Münster
 Bernhard Gottfried Bueren (1771–1845), deutscher Richter und Dichter